Vila Pouca ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Vila Pouca da Beira im Distrikt Coimbra
 Vila Pouca de Aguiar im Distrikt Vila Real